Яма́л ():

Топоним
 Ямал — полуостров на севере России;
 Ямал — река в Томской области;
 Ямало-Ненецкий автономный округ — субъект Российской Федерации в составе Тюменской области;
 Ямальский район — район Ямало-Ненецкого автономного округа, занимающий полуостров Ямал.

Техника
 «Ямал» — семейство геостационарных спутников связи;
 «Ямал» — ракета-носитель;
 «Ямал» — атомный ледокол;
 «Ямал» — большой десантный корабль Черноморского флота ВМФ РФ проекта 775;
 «Ямал» — поезд;
 «Ямал» — марка автомобилей высокой проходимости производства "Ямалспецмаш"
 «Ямал — Европа» — газопровод.

Другое
 «Ямал» — авиакомпания;
 «Ямал» — мини-футбольный клуб из Нового Уренгоя.
 «Динамо-Ямал» — мини-футбольный клуб из Москвы.
 Ямал Ири — имя сказочного персонажа из мифов коренных народов Севера.

Примечания